Пајк има више значења:
 Округ Пајк (Џорџија)
 Округ Пајк (Алабама)
 Округ Пајк (Арканзас)
 Округ Пајк (Илиноис)
 Округ Пајк (Индијана)
 Округ Пајк (Кентаки)
 Округ Пајк (Мисисипи)
 Округ Пајк (Мисури)
 Округ Пајк (Охајо)
 Округ Пајк (Пенсилванија)
 Пајк (Њујорк)
 Пајк (Калифорнија)